El grup de la roselita és un grup de minerals monoclínics estretament relacionat amb el grup triclínic de la fairfieldita. Els seus membres són:

Galeria

Referències